JNF peut désigner :
 abréviation de « jeton non fongible » — plus connu en « non-fungible token (NFT) » — jeton cryptographique ;
 abréviation de « Jewish National Fund », organisme situé en Israël.